De Baureihe 117, tot 1968 bekend als E17, was een elektrische locomotief bestemd voor het personenvervoer van de Deutsche Bundesbahn (DB) en als Baureihe 217, tot 1970 bekend als E17 bestemd voor het personenvervoer van de Deutsche Reichsbahn (DR).

Geschiedenis 
Deze locomotieven werden in de jaren 1920 ontwikkeld door Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG) en door Siemens-Schuckertwerke (SSW) voor trajecten in Zuid Duitsland naar onder meer de geëlektrificeerde van de spoorlijn München - Stuttgart.

Na de oorlog waren er 26 locomotieven bij de Deutsche Bundesbahn (DB) en 2 locomotieven bij de Deutsche Reichsbahn (DR). De locomotieven van de Deutsche Reichsbahn (DR) werden in 1968 gesloopt.

Constructie en techniek 
De locomotief heeft een stalen frame. Op het frame heeft voor en achter een loopas zonder aandrijving en daar tussen vier assen met grote wielen die ieder door een elektrische motor worden aangedreven.

Nummers 
De locomotieven waren als volgt genummerd:

Treindiensten 
De locomotieven deden bij de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft dienst in de deelstaten:
 Silezië, Saksen-Anhalt en Beieren - Baden-Württemberg

De locomotieven deden bij de Deutsche Reichsbahn (DR) dienst in de deelstaten:
 Saksen-Anhalt van uit RAW Dessau naar Maagdenburg en Leipzig

De locomotieven deden bij de Deutsche Bundesbahn (DB) dienst in de deelstaten:
 Beieren van uit Bw Augsburg naar München, Neurenberg en Ulm - Stuttgart

Literatuur 
 Horst J. Obermayer: Taschenbuch Deutsche Elektrolokomotiven. Uitgeverij Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1970. ISBN 3-440-03754-1
 Horst J. Obermayer: Elektrolokomotiven. In: Deutsche Eisenbahnen. Weltbild Verlag, Augsburg 1995, ISBN 978-3-89350-819-8, S. 72f..

117
Baureihe 117
Baureihe 117